Le terme Place des Dominicains peut faire référence à :
 la place des Dominicains à Colmar
 la place des Dominicains à Wrocław